Финал чемпионата Европы среди женщин 2017 — финальный матч чемпионата Европы 2017 года, который состоялся 6 августа в Энсхеде на стадионе «Гролс Весте». Победу со счётом 4:2 одержала сборная Нидерландов, впервые ставшая чемпионом Европы.

Предыстория 
Сборные Нидерландов и Дании вышли в финал впервые в истории. Впервые с 1993 года чемпионский титул выиграет не сборная Германии. 

Участники финала встречались друг с другом на групповом этапе — со счётом 1:0 победу одержала сборная Нидерландов.

Путь к финалу

Матч

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 
2017 год в женском футболе
Спорт в Нидерландах в 2017 году
Международные соревнования по футболу в Нидерландах